Leyendecker est un patronyme porté notamment par :

  (1943-2016), psychologue et professeur allemand ;
 Frank Xavier Leyendecker (1876-1924), illustrateur américain ;
  (1949-), journaliste allemand ;
 Joseph Christian Leyendecker (1874-1951), illustrateur américain ;
 Mathias Leyendecker (1822-1871), peintre de genre et portraitiste allemand.